Alain Plantey (1924-2013), juriste français ;
 Bernard Plantey (1925-1997), chanteur lyrique français ;
 Enrique Plantey (né en 1982), skieur handisport argentin ;
 Madeleine Plantey (1890-1985), artiste-peintre française ;
 Romain Plantey (né en 1985, joueur français de rugby à XV ;
 Serge Plantey (né en 1940), joueur français de rugby à XV.